Ола има више значења:
 Ола (Јужна Дакота)
 Ола (Арканзас)